Dans la mythologie grecque, Théa (ou Théia) est une Titanide.
 En botanique, Thea est un ancien genre (cf. Thea sinensis), maintenant inclus dans Camellia.
 Théa est un prénom féminin.
 Théa est un nom de famille chez les kpèlè (Guerzé) habitants de la région sud Guinée  et les Yacouba (Dan) dans l'ouest de la Côte d'Ivoire.
 Thea est une série américaine de 1993.
 Thea est un laboratoire pharmaceutique français.
 Les laboratoires Thea sont une entreprise pharmaceutique française basée à Clermont-Ferrand
 Théa, personnage la série télévisée américaine "Arrow"

Acronymes 
 Themed Entertainment Association
 Texas Higher Education Assessment